Andres Veiel (1959-), réalisateur allemand.
 Elias Veiel (1635-1706), théologien protestant allemand.
 Rudolf Veiel (1883-1956), général allemand.

Patronyme germanique